The Final Frontier – album zespołu Iron Maiden
 Utrecht...The Final Frontier – album koncertowy zespołu Pendragon
 Star Trek V: The Final Frontier – amerykański film z 1989 roku w reżyserii Williama Shatnera